Bonnie View bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonnie View (Kalifornien), im Colusa County
 Bonnie View (Texas), im Refugio County
 Bonnie View (Utah), im Salt Lake County